Mužská čtyřhra Sofia Open 2022 probíhala v na přelomu září a října 2022. Do deblové soutěže sofijského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu Armeec arény nastoupilo šestnáct dvojic. Britští obhájci titulu Jonny O'Mara s Kenem Skupskim do turnaje nezasáhli.

Vítězem se stal druhý nasazený, brazilsko-španělský pár Rafael Matos a David Vega Hernández, který ve finále zdolal Němce Fabiana Fallerta s Oscarem Ottem. Po dvousetovém průběhu 3–6 a 7–5 rozhodl až supertiebreak poměrem míčů [10–8]. Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 250 bodů. Získali tak čtvrtou společnou trofej v probíhající sezóně. Jejich zápasová bilance v odehrané části roku 2022 činila  28–10. Matos na okruhu ATP Tour vybojoval šestý deblový titul a pro Vegu Hernándeze to bylo páté takové turnajové vítězství. Fallert s Otte nastoupili do první čtyřhry jako pár.

Nasazení párů

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Sofia Open
ATP Tour 2022